Siemionowka () – nazwa kilkudziesięciu toponimów w Rosji

m.in.:

 Siemionowka – wieś w rejonie kastorieńskim obwodu kurskiego
 Siemionowka – wieś w rejonie konyszowskim obwodu kurskiego
 Siemionowka – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego (sielsowiet lebiażenski)
 Siemionowka – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego (sielsowiet szczetinski)
 Siemionowka – wieś w rejonie lgowskim obwodu kurskiego
 Siemionowka – wieś w rejonie obojańskim obwodu kurskiego
 Siemionowka – wieś w rejonie sudżańskim w obwodu kurskiego
 Siemionowka – wieś w rejonie szczigrowskim obwodu kurskiego
 Siemionowka – wieś w rejonie wołowskim obwodu lipieckiego (sielsowiet nabierieżański)
 Siemionowka – wieś w rejonie diemidowskim obwodu smoleńskiego

 Także
 Siemionowka – do 1952 r. nazwa (wtedy jeszcze wsi) miasta Arsienjew w Kraju Nadmorskim

 Zobacz też
 Semeniwka

Strony ujednoznaczniające